Billington steht für:

 Billington (Bedfordshire), ein Parish in England
 Billington (Lancashire), ein Ort in England
 Billington (Texas), ein Ort in den Vereinigten Staaten

Billington ist der Familienname folgender Personen:

 Bradley Billington (* um 1970), englischer Tischtennisspieler 
 Craig Billington (* 1966), kanadischer Eishockeytorwart
 David P. Billington (1927–2018), US-amerikanischer Bauingenieur
 Elizabeth Billington (1765–1818), britische Opernsängerin
 Francelia Billington (1895–1934), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Fred Billington (1854–1917), englischer Opernsänger und Schauspieler
 Geoff Billington (* 1955), britischer Springreiter
 James Hadley Billington (1929–2018), Bibliothekar der Library of Congress
 Jason Billington, australischer VFX Supervisor
 John Billington († 1630), Unterzeichner des Mayflower-Vertrages
 Johnnie Billington († 2013), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Kevin Billington (* 1934), britischer Filmregisseur

 Nat Billington († 2015), britischer Informatiker und Unternehmer
 Rachel Billington (* 1942), britische Schriftstellerin und Präsidentin des englischen PEN
 Ray Billington (1930–2012), britischer Philosoph
 Stephen Billington(* 1969), britischer Schauspieler
 Teddy Billington (1882–1966), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Teresa Billington-Greig (1877–1964), britische Suffragette (Frauenrechtlerin)
 Tom Billington (1958–2018; Ringname: Dynamite Kid), englischer Wrestler